Dega steht für:

 Dega (Abessinien), Landschaft im Hochland von Abessinien
 Dega (Berg), Berg in Eritrea
 Dega (Burkina Faso), Dorf im Departement Komtoèga, Provinz Boulgou, Burkina Faso
 Montagnards (Vietnam), auch Dega oder Degar genannt, Sammelbezeichnung für indigene ethnische Gruppen des zentralen Hochlands von Vietnam

Personen:
 Dega (Heiliger) († 587), irischer Mönch 
 Wiktor Dega (1896–1995), polnischer Orthopäde und Kinderchirurg

DEGA steht als Abkürzung für:
 Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
 Deutsche Gesellschaft für Akustik
 Deutscher Gartenbau, siehe DEGA (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Degas (Begriffsklärung)

Abkürzung